Wilton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wilton Township (Illinois)
 Wilton Township (Iowa)
 Wilton Township (Minnesota)